Procula ist der Name 

 der in der Bibel genannten Gattin des Pontius Pilatus, Claudia Procula
 der Marienkäfergattung Procula (Gattung)